Rozītis ist der Familienname folgender Personen:

 Elmārs Ernsts Rozītis (* 1948), lettisch-deutscher lutherischer Erzbischof   
 Guntis Rozītis (* 1948), lettischer Politiker    
 Jānis Rozītis (1913–1942), lettischer Fußball- und Eishockeyspieler
 Olģerts Rozītis (1912–1987), lettischer Diplomat     
 Pāvils Rozītis (1889–1937), lettischer Journalist     
 Reinis Rozītis (* 1982), lettischer Bobfahrer